Середник — назва якого-небудь предмета, розташованого в центрі чого-небудь.
 Середник — середній поперечний брусок у віконній рамі або дверях.
 Середник — пробіл між колонками тексту в газеті, журналі, книжці.
 Середник — іноді вживана назва крапки з комою.

Топонім 
  — присілок у складі Кадуйського району Вологодської області Росії.

Примітки